

Cabeças-de-chave 

  Nicolás Almagro (Quartas de finais)
  '''Tommy Robredo (Campeão)
  Albert Montañés (Primeira rodada)
  José Acasuso ''(Semi-finais)

<li> Marcel Granollers (Segunda rodada)
<li> Eduardo Schwank (Quartas de finais)
<li> Nicolas Devilder (Segunda rodada)
<li> Potito Starace (Primeira rodada)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Ligações externas 
 
 

S